Duitsland:
Sande (Friesland), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Enge-Sande, een gemeente in de deelstaat Sleeswijk-Holstein

Noorwegen:
Sande (Møre og Romsdal), een gemeente in de provincie Møre og Romsdal
Sande (Rogaland), een plaats in de provincie Rogaland
Sande (Vestfold), een voormalige gemeente in de provincie Vestfold
Sande (Vestfold og Telemark), plaats in de gemeente Holmestrand
Sande (Vestland), een plaats in de gemeente Sunnfjord in de provincie Vestland

Portugal:
Sande (Marco de Canaveses), plaats in de gemeente Marco de Canaveses
Sande (Lamego), plaats in gemeente Lamego
Sande (Vila Verde), plaats in gemeente Vila Verde

Personen
Ed van der Sande, een Nederlandse politicus
Guy Van Sande, een Vlaamse acteur
Victor Van Sande, een Belgische politicus